Clay County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Clay County (Alabama)
 Clay County (Arkansas)
 Clay County (Florida)
 Clay County (Georgia)
 Clay County (Illinois)
 Clay County (Indiana)
 Clay County (Iowa)
 Clay County (Kansas)
 Clay County (Kentucky)
 Clay County (Minnesota)
 Clay County (Mississippi)
 Clay County (Missouri)
 Clay County (Nebraska)
 Clay County (North Carolina)
 Clay County (South Dakota)
 Clay County (Tennessee)
 Clay County (Texas)
 Clay County (West Virginia)